Ла Патрија има више значења:

 Ла Патрија (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Патрија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Патрија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Патрија (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Патрија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Патрија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Патрија (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Патрија (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Патрија (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Патрија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику